RBP :
 code OACI de la compagnie aérienne colombienne AeroRepública,
 Royal Brussels Poseidon, un club belge de natation,
 Réseau Blaise Pascal.